Фрассати () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фрассати, Пьер Джорджо (1901—1925) — блаженный Римско-Католической Церкви.
 Фрассати, Лучана (1902—2007) — итальянская писательница.